Casey (Illinois), een plaats in de Verenigde Staten
Casey (Iowa), een plaats in de Verenigde Staten
Casey (lettertype)

Mensen met de achternaam Casey 
 Daniel Casey, Engels acteur
 Dylan Casey, voormalig Amerikaans wielrenner
 Jane Casey, Iers auteur van thrillers
 Karan Casey, Iers zangeres
 Ken Casey,  Amerikaans muzikant
 Martyn Casey, Australisch rockbasgitarist
 Natalie Casey, Engels musical- en televisieactrice
 Nollaig Casey, Iers violist
 Paul Casey, Engels golfprofessional
 Thomas Lincoln Casey, Amerikaans entomoloog
 Warren Casey, Amerikaans theater componist, tekstschrijver, schrijver en acteur

Mensen met de voornaam Casey 
 Casey Affleck, Amerikaans acteur
 Casey Dellacqua, tennisspeelster uit Australië
 Casey FitzRandolph, voormalig Amerikaans schaatser
 Casey Francisco, Filipijns musicalactrice in Nederland
 Casey Hughes, personage uit de Amerikaanse soap As the World Turns
 Casey Jones, meerdere personen
 Casey Mears, Amerikaans autocoureur
 Casey Neistat, Amerikaans vlogger
 Casey Siemaszko, Amerikaans acteur
 Casey Stoner, voormalig Australisch motorcoureur
 Casey Townsend, Amerikaans voetballer
 Casey Wittenberg, Amerikaans golfprofessional
 Casey Albert Wood, Canadees en Amerikaans arts en wetenschapper